Укмерге́ (, до 1918 г. — ) — город в центральной части Литвы, административный центр Укмергского района.

Положение и общая характеристика 

Расположен на реке Швянтойи (), в 36 км от Ионавы. Через город проходит автомобильная магистраль Вильнюс — Паневежис и шоссе Каунас — Даугавпилс. 

В городе имеются четыре почтовых отделения, больница, поликлиника, две гимназии, пять основных школ, школа искусств, детский сад — школа, шесть яслей — детских садов, публичная библиотека, центр туристической информации при ней. Машиностроение; мебельный комбинат, льнозавод, молокозавод, швейная фабрика и другие предприятия. 

В городе две синагоги, старообрядческая моленная Покрова Пресвятой Богородицы, православная церковь Воскресения Христова, католические костёлы Святых апостолов Петра и Павла, Пресвятой Троицы, Святой Варвары.

Население 
В 1857 году из 6770 жителей было: православных — 323 (4,8 %), старообрядцев — 191 (2,8 %), католиков — 1843 (27,2 %), иудеев — 4365 (64,5 %).

Согласно переписи 1897 года из 13 532 жителей своим родным языком считали: 7277 (53,8 %) — еврейский (идиш), 2781 (20,6 %) — польский, 2078 (15,4 %) — великорусский, 839 (6,2 %) — литовский.

В 1990 году насчитывалось около 31 тыс. жителей; в 2018 году — 20591 житель.

Название 
Название встречается в вариантах Vilkenberge (1333), Vielkemirgen (1366), Wilkenmerge (1385), у Вилкомири (1475). Название города происходит из речушки Вилкмергеле (теперешняя Укмергеле, правый приток Швентои). Само название речушки вероятнее всего происходит от вилкас (лит. «волк») и старолитовского слова с корнем -merg, значившего течь, сочиться, журчать. В современном литовском языке это значение утеряно, но оно легко реконструируется по аналогиям из латышского языка: merga, marga — «мелкий дождь», mergat — «дождить» и имело общий корень -merg, связанный с более общими значениями чего-то мокрого, влажного в старых балтийских языках.

Герб 
Герб вместе с городскими правами дарованы королём Станиславом Августом Понятовским в 1792 году. Изображает раскрытую книгу с розой и красным тельцом, встающий из развалин дом, и символическое сердце.

История

Великое княжество Литовское 
Известен с XIII века, однако, основание города приписывалось легендарному Довспрунгу (якобы прибывшему из Рима в Литву в 924 году вместе с Палемоном) и относилось к X веку. На горе, получившей позже название Замковой, находился замок для защиты города, на который неоднократно производились нападения Ордена меченосцев, начиная с XIII века.  В 1435 году вблизи города произошла Вилкомирская битва, ставшая поворотной точкой в гражданской войне в Великом княжестве Литовском.

Речь Посполитая 
Во времена Речи Посполитой был местом дворянских собраний и сеймиков и в нём находились земский и городской суды; город считался староством. Городские привилегии и магдебургское право городу даровал король Сигизмунд I. C 1566 года — центр повета. В 1711 году во время Северной войны город был разграблен шведами.

Российская империя 
В 1797 году стал уездным городом Виленского наместничества Российской империи, в том же году — Литовской губернии, а с 1842 года — Ковенской.

Город из-за своего приречного положения в конце XIX века имел довольно важное торговое значение, хотя проведение Либавской железной дороги повредило ему. Городу принадлежат 2389 десятин земли; годовой доход и расход колебался между 14 и 20 тыс. тогдашних рублей. 29 июня — ярмарка. В 1889 году жителей было 16 559 чел. (8898 мужского пола и 7661 женского); в том числе: духовного звания — 15, дворян — 166, купцов и граждан — 92, мещан — 14 633, военных — 1653. По вероисповеданию жители распределялись так:

В городе имелись: православная церковь (Свято-Троицкий собор; сейчас католическая), католический костёл (один из семи, основанных при введении в Литве католической религии в 1387 году), синагога и 11 еврейских молитвенных домов. Учебные заведения: 1 казённое двухклассное народное училище, 1 приходское училище, частное одноклассное женское училище, еврейское училище. Периодических изданий жители города получают около 600 экземпляров. В городе 2 нотариуса, 6 врачей, 1 еврейское общество, благотворительное общество «доброхотной копейки», пожарное общество, городская больница и больница еврейского общества, 5 кожевенных, 3 пивоваренных, 1 медоваренный, 3 кирпичных, 1 известковый и 2 гончарных завода, 1 типография, 1 литография, 2 заведения искусственных минеральных вод.

В конце XIX века, Укмерге был одним из крупнейших городов Литвы и соревновался по значению и числу населения с Паневежисом и Шяуляй, при этом в несколько раз превосходя Алитус, Мариямполе, Мажейкяй, Утену, Кедайняй либо Йонаву. Во время обустройства Ковенской крепости и придания центру губернии - Каунасу статуса города-крепости, планировалось перенести столицу губернии в Укмерге как более выгодное место, но это так и не было сделано. Железная дорога тоже миновала Укмерге и по числу населения и значению в Аукштайтийском регионе город проиграл Паневежису – в 60-ти километрах севернее, ставшим уже на начало XX века важным промышленным центром и логистическим узлом.

Республика Литва и Литовская ССР 
В 1919 год в него вошла Красная Армия. В 1920 году город пытались захватить польские войска, но после нескольких стычек, был заключён договор, установивший границу между республиканской Литвой и Польшей. Вилькомир остался в составе Литвы.

Почетные граждане города 
 Усачёв, Захарий Никитович (1897—1982) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Воскресенская церковь (Укмерге) — православная церковь.

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Литвы
 
Города из Списка русских городов дальних и ближних